A Bolt from the Sky – film del 1913 prodotto dalla Kalem Company
 A Bolt from the Sky – film del 1915 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company